Chladni:
 Ernst (Florenz Friedrich) Chladni (1756 - 1827)
 5053 Chladni (asteróide 5053)

Desambiguação